Малишева Ірина Валентинівна (1961) — російська акторка
 Малишева Лариса Павлівна — головний зберігач Білоцерківського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.
 Малишева Людмила Леонідівна (1954—2000) — український фізико-географ, геоеколог
 Малишева Наталія Володимирівна (1921—2012) — радянський конструктор ракетних двигунів, пізніше — черниця Адріана
 Малишева Наталія Рафаелівна (1952) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки
 Малишева Наталія Юріївна (1994) — російська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Європи, срібна призерка Кубку світу
 Малишева Олена Василівна — російська лікарка й телеведуча

Малишева — селище міського типу, Малишевський міський округ, Свердловська область
 Малишева — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Малишева — село, Каргапольський район, Курганська область

Див. також 
 Малишев

Примітки 

Російські прізвища